Верхук () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Верхук, Гейсберт (1644—1690) — голландский живописец-баталист Золотого века Голландии; младший брат Питера Верхука.
 Верхук, Питер (1633—1702) — голландский живописец и поэт Золотого века Голландии; старший брат Гейсберта Верхука.
 Верхук, Уэсли (род. 1986) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Пуна Сити».